Hiroshima est une ville japonaise, victime le  du premier bombardement atomique de l'histoire.
Hiroshima est aussi le nom du département, ou de la Préfecture de Hiroshima.

Cinéma et télévision 
 Hiroshima, un film japonais de 1953 réalisé par Hideo Sekigawa ;
 Hiroshima mon amour est un film d'Alain Resnais, sorti en 1959, sur un scénario et des dialogues de Marguerite Duras ;
 Hiroshima est un téléfilm de Koreyoshi Kurahara et Roger Spottiswoode (1995).

Musique 
 Hiroshima est un groupe nippo-américain de jazz fusion, formé en 1974 ;
 Oh Hiroshima est un groupe suédois de post-rock.
 Hiroshima est un mini-album (EP) du groupe Ludwig von 88 sorti en  ;
 Hiroshima est une chanson de Georges Moustaki.

Peinture 
 Hiroshima : une peinture par Yves Klein.

Divers 
 (2247) Hiroshima est un astéroïde.